Skrót Tb może oznaczać:

 terb – pierwiastek chemiczny
 Terabit – jednostkę pojemności, używaną w informatyce